Национальная лига А 2002/2003 годов () — 106-й розыгрыш чемпионата Швейцарии по футболу с момента его основания.

Участники

Предварительный этап

Турнирная таблица

Результаты матчей

Финальный этап

Турнирная таблица

Результаты матчей

Переходный турнир

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

Швейцария
Швейцария
Чемпионат Швейцарии по футболу
Спорт в Швейцарии в 2002 году
Спорт в Швейцарии в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003